Horenburg ist der Name von

 Anna Elisabeth Horenburg (um 1642–1718), auch: Anna Elisabeth Güldenapfel, Stadthebamme in Eisleben, Mansfeld und Braunschweig sowie Sachbuch-Autorin
 Christopher Horenburg († nach 1599), auch: Christoffer Hornbarch und Christoffer Hornberg, siehe Christopher Horenbarch